Ittoqqortoormiit, een plaats in Oost-Groenland (Deens: Scoresbysund)
Kangertittivaq, een fjord in Oost-Groenland (Deens: Scoresby Sund)